Solaster hypothryssus är en sjöstjärneart som beskrevs av Fisher 1910. Solaster hypothryssus ingår i släktet Solaster och familjen solsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Solsjöstjärnor
hypothryssus